Kenny Roberts (né en 1951), pilote de moto américain
Kenny Roberts Jr (né en 1973), pilote de moto américain
Kenny Roberts (né en 1978), nageur seychellois